Il doppio del Croatia Open Umag 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Álex López Morón e Albert Portas erano i detentori del titolo, ma solo Portas ha partecipato in coppia con Germán Puentes.

Portas e Puentes hanno perso nel 1º turno contro Giorgio Galimberti e Ion Moldovan.

Sergio Roitman e Andrés Schneiter hanno battuto in finale 6–2, 7–5 Ivan Ljubičić e Lovro Zovko.

Teste di serie
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (semifinali)
 Albert Portas /  Germán Puentes (primo turno)
 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (campioni)
 Petr Luxa /  Radek Štěpánek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2001
ATP Tour 2001